Luigi Pasetti, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore.
Peter Pasetti, attore e doppiatore tedesco
Giovanni Pasetti, scrittore italiano